Taça de Portugal 2009/2010 var den 70:e upplagan av portugisiska cupen i fotboll. Tävlingen arrangerades av det portugisiska fotbollsförbundet och regerande mästare var FC Porto.

Första omgången 
Lottningen av första omgången hölls den 10 augusti 2009.

|}

Andra omgången 
Omgång 2 lottades den 3 september 2009. I omgång 2 spelade de lag som gick vidare från omgång 1 och de 16 lagen i den portugisiska andradivisionen. Matcherna spelades den 13 september 2009.

|}

Tredje omgången 
Omgång 3 lottades den 21 september 2009. I omgången spelade de lag som gick vidare från omgång 2 och de 16 lagen från Primeira Liga 2009/2010. Matcherna spelades den 17 och 18 oktober 2009.

|}

Fjärde omgången 
Omgång 4 lottades den 27 oktober 2009. I omgången spelade lagen som gick vidare från omgång 3. Matcherna spelades den 21 och 22 november 2009.

|}

Femte omgången 
Den femte omgången lottades den 7 december 2009. I omgången spelade de lag som gick vidare från omgång 4. Matcherna spelades den 20 januari 2010.

Kvartsfinaler 
Lottningen till kvartsfinalerna hölls den 25 januari 2010. Matcherna spelades den 2 och 3 januari 2010.

Semifinaler 
Lottningen till semifinalerna hölls den 11 februari 2010. Det var två matcher mellan lagen. Första matchen spelades den 23 och 24 mars och returmatchen spelades den 13 och 14 april 2010.

Final 
Finalen spelades den 16 maj 2010. FC Porto vann finalen och vann därmed sin 15:e cuptitel.

Fotbollstävlingar i Portugal
2009 i Portugal
2010 i Portugal
Fotbollssäsongen 2009/2010